Australia
 Hillcrest – sobborgo di Brisbane
 Stati Uniti d'America
 Hillcrest – villaggio della Contea di Ogle, Illinois
 Hillcrest – census-designated place della Contea di Rockland, New York
 Hillcrest – villaggio della Contea di Brazoria, Texas